Tatjana Gudkowa (russisch Татьяна Гудкова) ist der Name folgender Personen:

* Tatjana Michailowna Gudkowa (* 1993), russische Fechterin
 Tatjana Walentinowna Gudkowa (* 1978), russische Geherin